Kirchen (Sieg) – città del circondario di Altenkirchen (Westerwald) (Renania-Palatinato)
 Efringen-Kirchen – comune del circondario rurale di Lörrach (Baden-Württemberg)